Ivar Ekeland (1944), mathématicien français ;
 Marie Ekeland (1975), entrepreneuse française.